Нойшванштайн:
 Нойшванштайн — за́мок в Баварии
 Нойшвайнштайн (нид. Neuschwanstein)
 Нойшвайнштайн (англ. Neuschwanstein) — метеорит